WNBL wird als Abkürzung für verschiedene Sportverbände verwendet:

 Die Women’s National Basketball League ist eine australische Profi-Basketball-Liga für Frauen.
 Die Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga ist die höchste deutsche Basketball-Liga für Spielerinnen im Alter von unter 17 Jahren (U17). 

WNBL